De Oberliga Berlin 1983/84 was het tiende seizoen van de Berliner Stadtliga als derde hoogste klasse in het Duits voetbal.  

Blau-Weiß 90 Berlin werd kampioen en nam deel aan de eindronde waar de club promotie kon afdwingen naar de 2. Bundesliga.

Eindstand

Topscorers

Eindronde om promotie
Groep Noord

Eindstand 

Duits competitievoetbal 1983/84
Oberliga Berlin